Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1980 s-a desfășurat în perioada 20 iulie - 2 august 1980, la Moscova în Uniunea Sovietică. Au fost 11 probe sportive, în care au participat 271 de concurenți din 51 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Cuba, Uniunea Sovietică și Republica Democrată Germană. România a câștigat două medalii de bronz (Valentin Silaghi, Dumitru Cipere), clasându-se pe locul 10 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1980